«Мать своих детей» () — американский художественный фильм 1994 года эротический триллер режиссёра Ива Симоно. Сценарий к фильму написан на основе произведения Бернарда Тейлора.

Главные роли в этом фильме исполнили Джейми Ли Кёртис, Питер Галлахер и Джоанн  Уолли. Премьера фильма состоялась 18 марта 1994 года в США.

Сюжет 
Джудит Мэдиган оставляет своего мужа Роберта и троих детей без всяких объяснений. Три года спустя, когда на её возвращение не надеется уже и мать, Джудит возвращается, решив восстановить семью. Но её муж Роберт не согласен на это. Теперь ему предстоит узнать, как далеко женщина может зайти в своей мести.

В ролях 
 Джейми Ли Кёртис —  Джудит Мэдиган или просто Джуди
 Джоанн Уолли — Коллен Харланд или просто Кэлли
 Питер Галлахер — Роберт Мэдиган
 Люк Эдвардс — Кес Мэдиган
 Джосс Экленд — Лэнсинг, адвокат Джуди
 Пол Гилфойл — Марк Каплан, адвокат Роберта
 Джеймс Фримен — мистер Эверетт, директор школы
 Лоррейн Туссен — коллега Роберта
 Колин Уорд — Майкл Мэдиган
 Джои Зиммерман — Бен Мэдиган
 Ванесса Редгрейв — Лидия, мать Джуди
 Джон К. Макгинли — учитель
 Джилл Фридман — медсестра

Другие названия 
  Mother’s Boys
  Маменькины сынки, Мамашины сынки, Мамины дети, Сыновья
  Kylmä syli
  Mammas pojkar
  Tödliche Absichten
  La notte della verità
  Regreso inesperado

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 «Мать своих детей» на сайте Фильм.Ру
  Review by Desson Howe, released on 31 May 2007

Фильмы-триллеры США
Фильмы Ива Симоно
Фильмы Dimension Films
Фильмы Miramax Films